MG Rover Group bio je do 2005. godine najveći britanski automobilski proizvođač. Rover je bankrotirao a MG još proizvodi automobile.Iako su se modeli Rover 75 i MG-ZT veoma dobro prodavali, te su po mišljenju inženjera jedini modeli na kojima se nije štedilo ,to nije bilo dovoljno da se nadoknade gubici koje je MG Rover Group godinama prije stvorio. A za bankrot osim gubitaka se jednako krivi i Britanska vlada iz 2005. g. zbog neodobravanja sredstava za stimuliranje proizvodnje.

2009. MG počinje proizvodnju u Kini novog modela MG6 kao zamjenu za posrnule modele MG ZT i Rover 75, ali bez elegancije koju su ti modeli imali.

Modeli (Rover)

Modeli 1904–1940

Modeli 1945–2005

Modeli (MG)

Modeli prije 1945.

Modeli od 1945.

Vanjske poveznice

 Službene stranice MG-a

Izvori 

Britanski proizvođači automobila
 MG Rover Group